По состоянию на 1 января  года средняя плотность населения в России составила  чел/км².

Самая низкая плотность населения среди субъектов Российской Федерации — в Чукотском автономном округе ( чел/км²). Самая высокая — в городах федерального значения: Москве ( чел/км²), Санкт-Петербурге ( чел/км²), Севастополе ( чел/км²), за которыми далее следуют Московская область ( чел/км²) и Ингушетия ( чел/км²).

Плотность населения в европейской части — 23 чел./км² по состоянию на 2010 год.

Сводная таблица 
Показатель плотности населения рассчитан исходя из деления численности населения (по состоянию на 1 января  года) на соответствующую площадь территории.

Примечания 

 

Списки субъектов Российской Федерации
Списки:Население России